

Patronyme 
 Hugo Maerten (1953), est un acteur belge
 Bo Maerten (1992), est une actrice néerlandaise